

Toponyme 
Heringen  désigne un certain nombre de lieux en Europe :

Heringen (Werra), ville de l'arrondissement de Hersfeld-Rotenburg, dans la Hesse ;
 Heringen/Helme, ville de l'arrondissement de Nordhausen, en Thuringe ;
 Heringen, une des sept localités qui ont fusionné en 1971 dans la commune de Hünfelden (arrondissement de Limburg-Weilburg dans le sud de la Hesse.

Toponyme allemand de Hérange, commune française de Moselle, en 1705 et durant l'Annexion allemande de 1871.

Article connexe 
 Correspondance des toponymies lorraines en français et en allemand

Homonymie de toponyme